Ву́лиця Калі́ніна — назва вулиць в різних населених пунктах держав колишнього СРСР. Переважна більшість носили чи носять ім'я більшовика Михайла Калініна.



Сучасні вулиці 

 Вулиця Костянтина Калініна — вулиця в місті Богуславі.
 Вулиця Костянтина Калініна — вулиця в місті Харкові.

 Вулиця Калініна — вулиця в с. Біловіж
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Василівка
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Велика Дорога
 Вулиця Калініна — вулиця в смт. Дробишеве
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Зарубинці
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Золоте
 Вулиця Калініна — вулиця в м. Зміїв (також є в'їзд і проїзд)
 Вулиця Калініна — вулиця с. Кип'ячка
 Вулиця Калініна — вулиця в смт. Краснопілля (також є провулок)
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Крупське
 Вулиця Калініна — вулиця с. Курилівці
 Вулиця Калініна — вулиця с. Лодзянівка
 Вулиця Калініна — вулиця с. Новогригорівка
 Вулиця Калініна — вулиця с. Новоселиця
 Вулиця Калініна — вулиця с. Осітна
 Вулиця Калініна — вулиця с. Підгірне
 Вулиця Калініна — вулиця с. Піщаний Брід
 Вулиця Калініна — вулиця с. Поліське
 Вулиця Калініна — вулиця с. Романівка
 Вулиця Калініна — вулиця с. Самотоївка
 Вулиця Калініна — вулиця с. Станіславчик. (також є провулок і тупик)
 Вулиця Калініна — вулиця с. Степанівка
 Вулиця Калініна — вулиця с. Тумень
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Удобне
 Вулиця Калініна — вулиця в с. Чулаківка (також є провулок)
 Вулиця Калініна — вулиця в смт Чутовому.

Окуповані території:

 Вулиця Калініна — вулиця в місті Алчевську.
 Вулиця Калініна — вулиця в місті Антрациті.
 Вулиця Калініна — вулиця в місті Донецьку.
 Вулиця Калініна — вулиця в місті Керчі.
 Вулиця Калініна — вулиця в місті Луганську.
 Вулиця Калініна — вулиця в місті Сімферополі.
 Вулиця Калініна — вулиця в місті Феодосії.

Колишні вулиці 
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Коксохіміків в місті Авдіївці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лесі Українки в місті Ананьєві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Соснової в місті Андрушовці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в місті Антоновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в місті Апостоловому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Одеської в місті Арциз.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в смт Асканії-Нової.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Бабаях.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Баришівці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Григоровичів-Барських в місті Барі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Винниченка в місті Бахмачі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Щедрої в місті Бахмуті.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Бердичеві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Петровський Шлях в місті Бердянську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Паркової в місті Бершаді.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Билбасовці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Василя Симоненка в місті Білій Церкві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Незалежності в місті Білгород-Дністровському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в смт Білозерці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Біляєвці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Благовіщенському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Квітневої в місті Бобровиці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Борисполі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Борзні.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Боярці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Євгена Сверстюка в місті Броварах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Базарної в смт Брусилові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Богдана Ступки в місті Бучі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Васищевому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зоряної в місті Ватутіному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зарічної в смт Великодолинському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Козацької в смт Веселому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Затишної в смт в Високому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Бессарабської в місті Вилковому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Вишневому, Донецька область.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Вільнянську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Чапліївської в місті Вовчанську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Вознесенську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в сиь Вороніжі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зоряної в смт Врадіївці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Староковальської у місті Гадяч.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Студентської в місті Гайсині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в місті Генічеську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Глобиному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лісової в місті Гнівані.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Голованівську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в місті Голої Пристані.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Городні.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Дніпровської в смт Гостомелі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Івана Білика в смт Градизьці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Незалежності в місті Гребінці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Гуляйполі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Спортивної в місті Дергачях.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Диканьці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в місті Дніпрі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Добропіллі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Соснової в місті Долинській.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Привокзальної в місті Дружбі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Бикова в місті Дружковці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Ярової в місті Дунаєвцях.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Єланеці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лісової в смт Ємільчиному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Чумака в смт Єрках.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Черкаської в місті Жашкові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Заводському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Святоволодимирівської в місті Запоріжжі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Знам'янці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Золотому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Золочеві.
 Вулиця Калініна — колишня назва Тетерівського узвозу в смт Іванкові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Софіївки в місті Івано-Франковську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Іллінцях.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Соборної в місті Ізмаїлі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Чумацької в місті Ізюмі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кулиняка в місті Ірпені.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Історичної в місті Кагарлиці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Паркової в місті Калиновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Кам'янському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Володимира Великого в місті Кам'янці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Кам'янці-Дніпровської.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Якова Данилова в місті Каневі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Дробця в місті Карловці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в місті Карнауховці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в місті Каховці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Вуликової в місті Києві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Софіївської в місті Києві.
 Вулиця Калініна — колишня назва Приморського бульвару в смт Кириловці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Кілії.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Соборності в смт Клавдієво-Тарасовому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Раїси Кириченко в місті Кобеляках.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Промислової в місті Кодимі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Козелеці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Вишневої в смт Компаніївці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Юрія Липи в місті Конотопі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Європейської в місті Костянтиновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Карпатської Січі в місті Королево.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Коростені.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в смт Коростишеві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Корюковці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лісової в смт Котельві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Михайла Горяйнова в місті Краматорську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Красногоровці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Павла Чубинського в місті Кременчуці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в місті Кривому Розі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Яна Засідателя в смт Крижополі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Грушевої в місті Кролевці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Шульгіних в місті Кропивницькому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Швейної в місті Куп'янську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Козацької в місті Кураховому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в смт Лиманському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Симиренка в місті Лиману.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Свято-Покровської в місті Липовеці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Лисичанську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Лозової.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Української в місті Лосиновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Лохвиці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Замарстинівської в місті Львові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Любашевці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Леся Курбаса в місті Люботині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Василя Стуса в смт Макарові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Іллі Барміна в місті Малині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Соснової в смт Малиновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Винниченка в місті Малій Висці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Прохолодної в смт Мангуші.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Червоної Калини в смт Маневичях.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Довгої в смт Маньковці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в місті Марганці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Роздільної в місті Маріуполі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в смт Межової.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Михайла Оратовського в місті Мелітополі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Плевненської в місті Миколаєві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Миколаєвці, Донецька область.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Карпішина в смт Миколаєвці, Одеська область.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Мирнограді.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Сухомлинського в місті Мироновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в смт Нижних Сірогозах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи в місті Ніжині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Нікольському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Іллі Буяльського в місті Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Гетьмана Мазепи в місті Новограді-Волинському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Нової в смт Нововасилевці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Веселої в місті Новогродовці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Привокзальної в смт Нової Борової.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Каразіна  в місті Нової Водолагі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Нової Одесі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Білоглинської в місті Новомиргороді.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Благодатної в місті Новоукраїнці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Обухові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кленової в смт Обуховці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лесі Українки в смт Овідіополі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Юрія Немирича в місті Овручі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Головківської в місті Одесі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Херсонської в смт Окнах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Братської в місті Олександрії.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Сергія Єсеніна в смт Олександровці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Гетьмана Остряниці в місті Остері.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лугової в місті Охтирці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Івана Багряного в місті Первомайську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Пасічної в місті Переяслав.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Веселкової в місті Пирятині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Купов'янової в місті Південному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Мельниченка в місті Подільську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Сковороди в смт Покотиловці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Моруги в місті Пологах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Вишневої в місті Полонному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Полтаві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Хмельницького в місті Помічної.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Попасної.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Центральної в смт Приазовському.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Привіллі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Пасічної в місті Приколотному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Дмитра Шкоропада в місті Прилуках.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Приморську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зоряної в місті Пролетарську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Благовіщенської в місті Путивлі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Райгородоці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Ріпках.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кишинівської в місті Роздільній.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Маркевича в місті Ромнах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Бондаренка в місті Рубіжному.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Абрикосової в смт Сартані.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Сватовому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Козацької в смт Свесі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Світловодську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Лугової в місті Святогірську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Сонячної в смт Семеновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Миколи Закаряна в місті Сіверську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Євгена Юденка в смт Скороходовому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Культури в смт Слобожанському, Зміївський район, Харківська область
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Олекси Бакуменка в місті Смілі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Щастя в смт Смотричі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Снігуровці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Преображенська у місті Сновськ.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Дружби в місті Соледарі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Івана Богуна в смт Ставищі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Криничної в смт Станиці Луганської.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Мерцалова в місті Старобільську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Слободянської в місті Старокостянтинові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Чорновола в місті Сумах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в місті Таврійську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Таращі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Нежиберської в місті Татарбунарах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Юліана Опільського в місті Тернополі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Академіка Студинського в місті Тернополі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Березної в місті Тетіїві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Токмаці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Нагірної в смт Томашполі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Горіхової в місті Торецьку.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в смт Троїцькому.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Кеніга в місті Тростянеці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Примирення в смт Турбові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Довженка в місті Ужгороді.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Узині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Праці в місті Українську.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Віктора Кумановського в місті Умані.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Друкарської в місті Фастові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Херсоні.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Хмільниці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в місті Хоролі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Сергія Попика в місті Христиновці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Зеленої в смт Чаплинці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Сонячної в місті Часові Яру.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Нижньої Горової в місті Черкасах.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Василя Дуніна-Борковського в місті Чернігові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Івана Франка в смт Черняхові.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Холодноярської в місті Чигирині.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Військової в місті Чугуєві.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Шостці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Благовісної в місті Шполі.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Калинової в місті Якимовці.
 Вулиця Калініна — колишня назва вулиці Вишневої в смт Ямполі.

Вулиця Калініна () — вулиця в місті Мінську.
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Новополоцьку.

Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Гарегін Нжде в місті Єревані.



Сучасні вулиці 

 Вулиця Калініна () — вулиця у смт Бзипта.

Колишні вулиці 
 Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Івана Джавахішвілі в місті Тбілісі.

Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Коплі в місті Таллінні.

Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Кабанбай батира в місті Алмати.

Вулиця Калініна () — вулиця в місті Бішкек.



Сучасні вулиці 
 Гагаузія
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Вулканешти.
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Комрат.

 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Бендери.
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Дубоссари.
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Рибниця.
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Слободзея.
 Вулиця Калініна () — вулиця в місті Тирасполі.

Колишні вулиці 
 Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Мірчі чел Бетрин в місті Бєльці.
 Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Тудора Владимиреску в місті Кишиневі.

Станом на 2013 рік ім'я більшовика Михайла Калініна в Росії носять 3358 площ, проспектів, вулиць і провулків.

Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Авасто в місті Душанбе.

Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Ходжи Аннадурдиєва в місті Ашгабат.

Вулиця Калініна () — колишня назва вулиці Хусанбаєва в місті Ташкенті.

Вулиці, названі на честь людей